Química: Re és el símbol de l'element químic reni.
 Física: RE també és com es denomina la teoria de la relativitat especial.
 Mitologia: nom alternatiu del Déu Ra.
 Música: Re (nota) és la segona nota musical, segons el sistema de notació musical llatí.
Re major
Re menor
Re bemoll major
Re sostingut menor
 Onomàstica:
 Gustavo Re: actor i presentador de TV italià establert a Catalunya (Milà, 4 de juliol de 1908 - Barcelona, 5 de juny de 1979).

 Cayetano Ré, jugador de futbol paraguaià (17 de febrer de 1938).